Альберто Непомусено (1864—1920) — бразильський композитор, дириґент, піаніст, органіст, скрипаль і педагог.
 Девід Непомусено (1900—1939) — перший філіппінець, який брав участь у Олімпійських іграх.
 Хосе Непомусено (1893—1959) — один з перших режисерів і продюсерів філіппінського кіно.
 Хуан Непомусено Гуерра (1915—2001) — мексиканський наркобарон, бутлегер, бізнесмен і контрабандист.
 Хуан Непомусено Зегрі Морено (1831—1905) — іспанський римо-католицький священик.
 Хуан Непомусено Мендес (1820—1894) — мексиканський військовий і політичний діяч.
 Хуан Непомусено де Орбе (1817—1891) — іспанський політик і військовик.
 Хуан Непомусено Сола (1751—1819) — аргентинський католицький священик.

 Сан-Хуан-Непомусено (Колумбія)
 Сан-Хуан-Непомусено (Парагвай)

 Сан-Хуан-Непомусено (корабель)

Див. також 
 Геваро Непомюсено
 Ян Непомуцький